Sezon (1977) był 33. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 25 kwietnia 1977 i trwały do 16 października 1977. Tytuł obroniła drużyna Lillestrøm SK.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1977 w piłce nożnej
1977 w Norwegii